NK Zagreb nogometni je klub iz grada Zagreba.

Povijest kluba 
Povijest kluba počinje 1919. osnivanjem Radničkoga športskoga kluba Proleter (poslije: RŠK Amateur), dok po drugome gledištu počinje 1908., odnosno 1910. (HŠK Zagreb, poslije HTŠK Zagreb). Neki vide kao početak osnivanje ŠK Plamen (1919., ljeto-jesen), kasnijega ŠK Zagreb.

Fizkulturno društvo Zagreb (FD Zagreb) počinje djelovati 10. listopada 1946. godine spajanjem Grafičara, Amatera, Slobode i Tekstilca. Najstariji, Grafičar, osnovan je pod imenom Hrvatski (tipografski) športski klub Zagreb, 1908. godine. FD Zagreb 1950. godine mijenja naziv u Nogometni klub Zagreb. Isti naziv nosi i od 7. veljače 1952. godine nakon spajanja s prvoligašem NK Borcem (Milicionerom) dobivši tako prvoligaški status. Od 9. kolovoza 1960. godine nosi naziv Grafički nogometni klub Zagreb kada se ponovno spaja s NK Grafičarem koji je obnovljen 1949. godine. Ubrzo vraća naziv Nogometni klub Zagreb, te se 1980. godine spaja s NK Zagrebačkim plavima.

NK Zagreb 041 osnovan je 2014. kada dio navijačke skupine Bijelih Anđela razočaranih stanjem u NK Zagreb počinje planirati potrebne korake za osnivanje sasvim novoga kluba.

Povijest grba

Stadion 

NK Zagreb svoje domaće utakmice igra na igralištu u Veslačkoj ulici (sportski kompleks „ZAGREBello“). Do 2017. godine koristio je Stadion u Kranjčevićevoj ulici.

Klupski uspjesi 

 Prvenstvo Hrvatske 2001./02.

Prvi je klub koji je razbio prevlast Hajduka i Dinama u osvajanju hrvatskih naslova prvaka, i prvi je hrvatski klub nakon 57 godina koji je bio državnim prvakom, a da nije bio splitski Hajduk ili zagrebački Dinamo. Trener tog slavnog naraštaja bio je Zlatko Kranjčar, a najbolji strijelac Ivica Olić. Jedini je nogometni klub u Hrvatskoj koji je bio prvak 1. HNL i 2. HNL.
1990./91. bio je prvak 2. lige Jugoslavije, s istim brojem bodova kao i Vardar, ali boljom gol-razlikom. Zagrebov igrač Nikola Jurčević bio je uvjerljivo najbolji strijelac lige s 25 golova, pratio ga je Cibalijin Davor Čop. Za Zagrebovu momčad igrali su Zoran Gospić, Tomislav Piplica, Niko Čeko, Damir Kalapač, Damir Biškup, Dražen Biškup, Igor Jelavić, Borimir Perković, Damir Jurković, Ivica Beljan, Mirsad Granov, Zvonimir Latinčić, Igor Petričić, Ivan Ušljebrka, Željko Župetić, Nikola Jurčević, Senadin Slato, Renato Jurčec, Mladen Karoglan, Vlado Papić, Krunoslav Pinturić, Darko Vukić, Besnik Hasi, Mario Harmat i Kristijan Barun. Vodio ih je Ivo Šušak.

 kadetsko prvenstvo Hrvatske: 2006./07.
 juniorsko prvenstvo Hrvatske: 2006./07.

Učinak u prošlim prvenstvima

Prvenstva Jugoslavije 1946. – 1991.

Hrvatska nogometna liga od 1992.

Poznati igrači i treneri

Igrači
 Popis igrača NK Zagreb

Treneri
Mirko Bazić
Miroslav Blažević
Luka Bonačić
Zlatko Kranjčar
Josip Kuže
Ivo Šušak

Izvori 

 Croatian Football data base

Vanjske poveznice 

 Službene stranice kluba
 Službena stranica  Udruge navijača NK Zagreb "Bijeli Anđeli"

 
Zagreb